Зентек () — польская фамилия и топоним:

 Фамилия
 Зентек, Ежи (1901—1985) — польский политический и военный деятель, генерал бригады.
 Зентек, Эва (род. 1953) — польская актриса театра и кино.

Топоним
 Зентек — деревня в гмине Крупский-Млын, Тарногурский повят, Силезское воеводство.